Biagio Pelligra – attore italiano
 Salvatore Pelligra – generale italiano
 Raffaele Pelligra – generale italiano